Die Pacific Life Open 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Indian Wells. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 10. bis 23. März 2008 statt.

Im Einzel gewann Ana Ivanović gegen Swetlana Kusnezowa mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Dinara Safina / Jelena Wesnina mit 6:1, 1:6 und 10:8 gegen Yan Zi / Zheng Jie.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Indian Wells